Uzer, commune française de l'Ardèche
 Uzer, commune française des Hautes-Pyrénées

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France